Пальчики — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Пальчики — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Украина 
 Пальчики — село в Бахмачском районе Черниговской области.
Пальчики — до 1945 г. название села Пальчиковка в Полтавском районе Полтавской области.

См. также 
 
 «Пальцы» или «Пальчики» (фильм)